Bobby Witt ist der Name folgender Personen:

* Bobby Witt Sr. (* 1964), US-amerikanischer Baseballspieler
 Bobby Witt Jr. (* 2000), US-amerikanischer Baseballspieler